Realicó kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Realicó, kommun, La Pampa, 
 Realicó (kommunhuvudort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar